Niemierzyno – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Barwice.

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie koszalińskim.

Zobacz też: Niemierzyno

Bibliografia 
 TERYT

Barwice (gmina)